

Geografia 
 Manzanillo – distretto della Costa Rica nel cantone di Puntarenas
 Manzanillo – città di Cuba
 Manzanillo – comune messicano nello stato di Colima
 Manzanillo – comune spagnolo nella provincia di Valladolid

Botanica 
 Nome comune dell'albero Hippomane mancinella